Ма́зель — еврейская фамилия (от מזל — удача, счастье), также Маазель. 

Известные носители:

  (1943—2007), американский диетолог, автор бестселлера «The Beverly Hills Diet».
 Мазель, Илья Моисеевич (также Рувим, 1890—1967), советский художник.
 Мазель, Исаак Яковлевич (1911—1945), советский шахматист.
 Мазель, Лев Абрамович (также Лео, 1907—2000), советский и российский музыковед.
  (1858—1940), французский военачальник, генерал кавалерии, участник Первой мировой войны
  (1939), израильский дипломат.
 Маазель, Лорин (1930—2014), американский дирижёр, скрипач и композитор

Примечания